Fietsersbond (België)
 Fietsersbond (Nederland)